Grajew ist der Familienname folgender Personen:
 Mark Iossifowitsch Grajew (1922–2017), russischer Mathematiker
 Oded Grajew (* 1944), brasilianischer Unternehmer